El Torneig d'Auckland 2012, conegut oficialment com el Heineken Open 2012, una competició tennística masculina disputada sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 37a edició del torneig es va celebrar entre el 9 i el 14 de gener de 2012 al ASB Tennis Centre d'Auckland, Nova Zelanda.

El tennista valencià David Ferrer va defensar el títol aconseguit en l'edició anterior i també el tercer títol a Auckland.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Quadre individual masculí 
 Quadre doble masculí 

2012
ATP World Tour 2012